Arnar Darri Pétursson – calciatore islandese
 Daði Freyr Pétursson – cantante islandese
 Dagur Kári Pétursson – regista e musicista islandese
 Guðlaugur Pétur Pétursson – allenatore di calcio ed ex calciatore islandese
 Hallgrímur Pétursson – poeta e pastore luterano islandese
 Hannes Pétursson – scrittore islandese
 Hannes Þórður Pétursson Hafstein – politico e poeta islandese
 Magni Pétursson – ex calciatore islandese
 Margeir Pétursson – scacchista islandese
 Óskar Pétursson – calciatore islandese